Арасатуба (порт. Araçatuba) — топоним.

 Арасатуба — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Арасатуба (мезорегион) — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Арасатуба (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.